La liste des stations du tramway de Besançon, en France, comprend 31 stations, depuis le .

Ligne 1

Ligne 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport à Besançon
 Réseau de transports en commun Ginko
 Ancien tramway de Besançon
 Ligne 1 du tramway de Besançon
 Ligne 2 du tramway de Besançon

Besançon
Stations du tramway
Transport ferroviaire à Besançon